James Curtnyle Forrest (n. 1972), cestista statunitense
 James Forrest (n. 1927), calciatore scozzese
 James Forrest (n. 1944), calciatore scozzese
 James Forrest (n. 1991), calciatore scozzese